Кју се може односити на:

 Кју (степен)
 Кју (Џејмс Бонд)
 Кју (Енглеска)